Als Deputy First Minister werden im Vereinigten Königreich bezeichnet:

 der stellvertretende Regierungschef der Regionalregierung in Wales
 der stellvertretende Regierungschef der Regionalregierung in Schottland
 der gleichberechtigte zweite Regierungschef in der Regionalregierung von Nordirland